Джианна Майкълс () (* 6 юни, 1983) е американска порнографска актриса.

Кариера

Началото 
Набиращата популярност еротична актриса Джианна Майкълс става известна със своите участия в еротичните филми на компанията Ox Ideas. Тя се снима в сцени с мъже и жени, междурасов и групов секс.

Награди и номинации 
Носителка на награди:
 2008: AVN награда за недооценена звезда на годината.
 2008: AEBN VOD награда за изпълнител на годината.
 2013: Exxxotica Fannys награда за най-ценна вагина (жена изпълнител на годината)..

Тя е финалист и победител за наградата The FAME (Fans of Adult Media and Entertainment) в категория „Най-привлекателна гръдна обиколка“ за 2005 и 2006 г.

 2005: Номинация за CAVR награда за звездица на годината.
 2006: Номинация за CAVR награда за звезда на годината.
 2007: Номинация за XRCO награда за жена изпълнител на годината.
 2007: CAVR награда за звезда на годината.
 2007: Финалистка за F.A.M.E. награда за любими гърди.
 2008: Номинация за XBIZ награда за жена изпълнител на годината.
 2008: Номинация за CAVR награда за звезда на годината.
 2009: Номинация за AVN награда за жена изпълнител на годината.
 2009: Номинация за XBIZ награда за жена изпълнител на годината.
 2009: Номинация за XRCO награда за жена изпълнител на годината.
 2009: Финалистка за F.A.M.E. награда за орална звезда.
 2009: Номинация за XRCO награда за оргазмен оралист.
 2009: Номинация за AEBN VOD награда за изпълнител на годината.
 2010: Номинация за AVN награда за най-добра анална секс сцена – заедно с Майкъл Стефано за изпълнение на сцена във филма „Големи мокри задници 15“.
 2010: Финалистка за F.A.M.E. награда за любима орална звезда.
 2010: Финалистка за F.A.M.E. награда за любими гърди.
 2012: Номинация за NightMoves награда за най-добри гърди.

Частична филмография 
 Big Tit Patrol 5 (2007) (V)
 69 Flava's 4 (2007) (V)
 Asses of Face Destruction 2 (2007) (V)
 Belladonna: No Warning 3 (2007) (V)
 The Best of Boob Bangers (2007) (V)
 Big Boob Solos (2007) (V)
 Big Wet Tits 4 (2007) (V)
 Bikini-Clad Cum Sluts (2007) (V)
 Black Snake Bitches (2007) (V)
 Breast Seller 2 (2007) (V)
 Dark Meat 2 (2007) (V)
 Diary of a Nanny 3 (2007) (V)
 Dirty Little Stories 2 (2007) (V)
 Double D Babes 4 (2007) (V)
 Dynamic Booty 2 (2007) (V)
 Feeding Frenzy 9 (2007) (V)
 Furious Fuckers (2007) (V)
 Furious Fuckers: Final Race (2007) (V)
 Gobble the Goop 3 (2007) (V)
 Heavy Duty (2007) (V)
 I Got 5 on It 2 (2007) (V)
 It's Huge! 7 (2007) (V)
 Jack in Me POV (2007) (V)
 Jack's Teen America: Mission 18 (2007) (V)
 Keep 'Em Cummin' (2007) (V)
 Myplace 3: A Space for Whores (2007) (V)
 Naughty America 4 Her (2007) (V)
 Obsessed with Breasts 2 (2007) (V)
 Share My Cock! 5 (2007) (V)
 Share My Cock! 8 (2007) (V)
 Strap Attack 6 (2007) (V)
 Thanks for the Mammories 1 (2007) (V)
 Jack's Playground: Big Ass Show 4 (2006) (V)
 Strap Attack 5 (2006) (V)
 Pole Position: Lex POV 5 (2006) (V)
 Black Cock Addiction (2006) (V)
 1 Lucky Fuck 2 (2006) (V)
 Service Animals 22 (2006) (V)
 Fuck Dolls 6 (2006) (V)
 110% Natural 9 (2006) (V)
 The 4 Finger Club 23 (2006) (V)
 Addicted to Boobs 2 (2006) (V)
 Ass Masterpiece, Vol. 4 (2006) (V)
 Bangin' Black 3 (2006) (V)
 Bang My Tasty Twat (2006) (V)
 Belladonna: Fetish Fanatic 3 (2006) (V) (as Gianna Michaels)
 Big and Bouncy 3 (2006) (V)
 Big Loves (2006) (V)
 Big Tit Brotha Lovers 8 (2006) (V)
 Black Poles in White Holes (2006) (V)
 Boobs Like Whoa! (2006) (V)
 Bubble Butt Bonanza 2 (2006) (V)
 Butter Bags 2 (2006) (V)
 Coxxx and Soxxx 7 (2006) (V)
 Deviant Behavior 2 (2006) (V)
 Evil Anal 2 (2006) (V)
 Fashionistas: Safado (2006) (V)
 Freshly Squeezed 2 (2006) (V)
 G for Gianna (2006) (V)
 Housewives Gone Black 6 (2006) (V)
 It Takes Two 2 (2006) (V)
 Jack's Big Tit Show 3 (2006) (V)
 Jack's POV 4 (2006) (V)
 Jizz Junkies (2006) (V)
 Just Do Me! (2006) (V)
 Meet the Twins 3 (2006) (V) (as Gianna Michaels)
 Mope Squad (2006) (V)
 My First Porn 7 (2006) (V)
 Nasty Universe (2006) (V)
 Oral Antics 4 (2006) (V)
 Playgirl: Hot Caress (2006) (V)
 POV Fantasy 5 (2006) (V)
 Racial Tension (2006) (V)
 Rake & Ho' Em 2 (2006) (V)
 Real Racks 3 (2006) (V)
 Round Butt Sluts (2006) (V)
 Semen Sippers 5 (2006) (V)
 Sex and the Sybian (2006) (V)
 Share the Load 4 (2006) (V)
 Silverback Attack 2 (2006) (V)
 Spunk'd 6 (2006) (V)
 Strap-on Boot Camp (2006) (V)
 Suck It Dry 3 (2006) (V)
 Super Naturals 4 (2006) (V)
 Super Naturals 6 (2006) (V)
 Super Whores 8 (2006) (V)
 Tits: Young, Ripe & Real! (2006) (V)
 Titty Worshp (2006) (V) (as Gianna Michaels)
 Top Heavy (2006) (V)
 Top Heavy Tarts 2 (2006) (V)
 Training Academy (2006) (V)
 Trophy Whores 2 (2006) (V)
 Tunnel Vision 2 (2006) (V)
 Throat Gaggers 9 (2005) (V)
 Craving Big Cocks 9 (2005) (V)
 Juggernauts 4 (2005) (V)
 50 to 1 (2005) (V)
 Boob Bangers 2 (2005) (V)
 Busty Beauties 16 (2005) (V)
 Squirting 101 6 (2005) (V)
 White Girls Suck and Swallow 2 (2005) (V)
 Off the Rack 4 (2005) (V)
 Amateur Angels 19 (2005) (V)
 Big Giant Titties (2005) (V)
 Big Gorgeous Breasts 2 (2005) (V)
 Big Tit Brotha Lovers 6 (2005) (V)
 Big Titty White Girls (2005) (V)
 Black Dicks in White Chicks 11 (2005) (V)
 Black & White Dick for Each Chick (2005) (V)
 Blowjob Princess (2005) (V)
 Boobaholics Anonymous (2005) (V)
 Bottle Fed Babes (2005) (V)
 Climaxxx TV (2005) (V)
 Cunt Gushers 2 (2005) (V)
 Cytherea Is the Best New Starlet (2005) (V)
 Deep Throat This 26 (2005) (V)
 Double Decker Sandwich 7 (2005) (V)
 Dripping Wet Teens (2005) (V)
 Fresh Out the Box 3 (2005) (V)
 Goo Girls 17 (2005) (V)
 Hellcats 9 (2005) (V)
 I Can't Believe I Took the Whole Thing 3 (2005) (V)
 Interracial Anal Teens -n- Toys 3 (2005) (V)
 In Your Mouth and on Your Face 2 (2005) (V)
 Iron Head 5 (2005) (V)
 Just Another Whore (2005) (V)
 Natural Knockers (2005) (V)
 Nice Rack 12 (2005) (V)
 No Cocks Allowed! (2005) (V)
 Old Fat Fucks, Filthy Young Sluts (2005) (V)
 Only Handjobs 3 (2005) (V)
 Photographic Mammaries 5 (2005) (V)
 P.O.V. 2 (2005) (V)
... aka Sean Michaels' P.O.V. 2 (USA: complete title)
 Pussyman's Big Tit Paradise 4 (2005) (V)
 Secrets of the Velvet Ring (2005) (V)
 Sperm Receptacles (2005) (V)
 Super Naturals 3 (2005) (V)
 Swap the Pop 4 (2005) (V)
 Up in the Club: Las Vegas (2005) (V)
 Vacuum Hoes 3 (2005) (V)
 Young Pink 8 (2005) (V)
 Young Ripe Mellons 7 (2005) (V)
 Digital Daydreams (2004) (V)
 Jack's Teen America 4 (2004) (V)
 Jailhouse Girls (2004) (V)
 Naughty Naturals 3 (2004) (V)
 Rain Coater's Point of View 4 (2004) (V)
 Virgin Surgeon 3 (2004) (V)

Източници

Външни препратки 
 Giannas site
 Mystackedwife
 Gianna Michaels at AFAdb 

Порнографски актриси от САЩ
Родени в Сиатъл